

Sigle 
 Terre di Confine – luogo immaginario de La Ruota del Tempo
 Tombé du camion  – letteralmente "caduto dal camion", significa "rubato" in argot
 Trading Card Game
 Trasformata discreta del coseno
 Tour des Combins segnavia del sentiero attrezzato italo-svizzero attorno al Grand Combin

Aziende 
 TDC A/S  – società di telecomunicazioni danese, a cui fanno capo diverse aziende tra cui:
 TDC Kabel TV  – televisione via cavo
 TDC Mobile  – operatore di telefonia mobile

Codici 
 tdc – codice ISO 639-3 della lingua emberá-tadó

Altro 
 TDC – time to digital converter, un dispositivo usato in signal processing
 T.D.C.  – traccia dell'album Il giorno del giudizio dei Woptime del 2001